

Geografia 
 Pompey – comune della Meurthe e Mosella (Francia)
 Pompey – soprannome di Portsmouth (Regno Unito)
 Pompey – città della Contea di Onondaga, New York (Stati Uniti d'America)

Sport 
 Pompey – soprannome del Portsmouth Football Club, società calcistica inglese